Krishna har flere betydninger.

 Krishna – en indisk guddom, en af Vishnus avatarer.
 Krishna (flod) – en flod i Indien.
 Krishna (område) – et område i Indien.
 Krishna (distrikt) – et distrikt i Indien.